Netzwerkanalyse steht für:

 Netzwerkanalyse (Informatik), Untersuchungsverfahren von Rechnernetzen
 Netzwerkanalyse (Elektrotechnik), Berechnungsverfahren
 soziale Netzwerkanalyse, Methode zur Untersuchung von sozialen Netzwerken

Siehe auch:
 Netzwerktheorie (Begriffsklärung)